T 30, T30, T-30 oder T.30 steht für:

 T 30 (Schiff, 1943), ein Flottentorpedoboot, siehe Flottentorpedoboot 1939 #Einheiten
 T30, amerikanischer Panzerprototyp
 T30, Generation des Nissan X-Trail, siehe Nissan X-Trail #X-Trail (T30, 2001–2007)
 T-30 (schwerer Panzer), Projekt eines schweren sowjetischen Panzers (1929)
 T-30, Variante des sowjetischen Panzers T-40
 T-30, eine Version des sowjetischen und später russischen Traktors T-25
 T.30, Fax-Protokoll, siehe Fax #Fax-Protokoll

T30